Bernard de Dryver (19 de setembro de 1952) é um ex-automobilista belga.

Fórmula 1 
(legenda) 

 registro cancelado

Pilotos de Fórmula 1 da Bélgica